TSC Tankard 2008 Ontario Men’s Curling Championship – prowincjonalne mistrzostwa mężczyzn Ontario w curlingu. Rywalizacja finałowa odbyła się w dniach 6–10 lutego 2008 w Waterloo, w obiekcie Waterloo Memorial Recreation Complex.

Cykl mistrzostw składał się z 4 części: rozgrywek strefowych, regionalnych, challenge round i finałów prowincji.

Do ostatniej fazy mistrzostw zakwalifikowało się 11 drużyn. Mistrzem Ontario został zespół Glenna Howarda, który pokonał w finale 9:4 Petera Cornera. Mistrz prowincji reprezentował ją podczas Tim Hortons Brier 2008.



Drużyny

Round-Robin

Sesja 1. 
4 lutego 2008, 13:00

Sesja 2. 
4 lutego 2008, 19:45

Sesja 3. 
5 lutego 2008, 14:00

Sesja 4. 
5 lutego 2008, 19:00

Sesja 5. 
6 lutego 2008, 9:00

Sesja 6. 
6 lutego 2008, 14:00

Sesja 7. 
6 lutego 2008, 19:00

Sesja 8. 
7 lutego 2008, 14:00

Sesja 9. 
7 lutego 2008, 19:00

Sesja 10. 
8 lutego 2008, 14:00

Sesja 11. 
8 lutego 2008, 19:00

Tie-breaker 
9 lutego 2008, 00:00

9 lutego 2008, 9:00

Play-off

1-2 
9 lutego 2008, 14:00

3-4 
9 lutego 2008, 14:00

Półfinał 
9 lutego 2008, 19:00

Finał 
10 lutego 2008, 14:00

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2008
2008 w curlingu
2008 w Kanadzie